Miraí, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Mirai (malware), malware die computers met Linux infecteert om een botnet te creëren
Toyota Mirai, een waterstofauto met brandstofcel
Mirai no Mirai, in het Engels uitgebracht als Mirai, een Japanse animatiefilm uit 2018